Leonard of Léonard kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Leonard (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Leonard (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Leonard (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Leonard (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Leonard (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Leonard
André Léonard, Belgisch aartsbisschop
Hubert Léonard, Belgisch violist en componist
George Leonard, Amerikaans schrijver, uitgever en opvoeder
Graham Leonard, Brits geestelijke
Harry Ward Leonard, Amerikaans elektrotechnicus en uitvinder
Hugh Leonard, Iers toneelschrijver en columnist
Justin Leonard, Amerikaans golfer
Philippe Léonard, Belgisch voetballer
Robert Sean Leonard, Amerikaans acteur
Sugar Ray Leonard, Amerikaans bokser

Mode
Léonard (modehuis), een Frans modehuis

Transport
Leonard (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Voornaam
Leonard (voornaam), een jongensnaam

Zie ook
Leonardkruispunt, kruispunt van de Brusselse ring met de E411
Leonardo (doorverwijspagina)
Saint-Léonard (doorverwijspagina)